Антониус () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Антониус, Джордж (1891—1942) — историк арабского националистического движения.
 Антониус, Патрик (род. 1980) — профессиональный игрок в покер.